Придыха́ние:
 Придыхание (аспира́ция, от , «выдыхание») — акустический эффект, образующийся при различной силе выдыхании воздуха во время произнесения звука;
 название соответствующих диакритических знаков:
 густое придыхание — то же, что и «дасия»;
 тонкое придыхание — то же, что и «псили».

См. также 
 Аспирация